Die Telekom S-League 2013/14 war die zehnte Spielzeit der höchsten salomonischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. Oktober 2013 und endete am 2. März 2014. Alle Spiele fanden in Honiaras Lawson Tama Stadion statt. Vom 9. Dezember 2013 bis 24. Januar 2014 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Die Salomonische Meisterschaft sicherte sich Solomon Warriors FC.

Am 8. November wurde Marist FC, nach vier absolvierte Ligaspielen, vom salomonischen Fußballverband, auf Grund der nicht bezahlten Anmeldegebühr von 20.000 Salomonen-Dollar ( €), aus der Liga ausgeschlossen.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Website des salomonischen Fußballverbands (englisch)

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14